European Open 1994 (также известен как 1994 Humo European Open — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 17 декабря 1994 года в Антверпене, Бельгия. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стивен Хендри, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:3.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 050
 1/8 финала: £ 4 550
 1/16 финала: £ 3 080
 Высший брейк в основной (телевизионной) стадии турнира: £ 2 400
 Высший брейк в квалификации: £ 1 200
 Максимальный брейк: £ 20 000

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 3600 очков; 
 Финалист — 2700
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1330
 1/16 финала — 380 для «сеяных»; 1140 для квалифицировавшихся

Игрокам, не имеющим статус профессионалов, рейтинговые очки не начисляются.

Высший брейк 

 136 — Стивен Хендри (финал)
 140 — Шон Лонеган (квалификация)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

European Open
1994 год в снукере